

Geografia
 Shimamoto – cittadina giapponese della prefettura di Osaka

Persone
 Kazuhiko Shimamoto – fumettista giapponese
 Rio Shimamoto – scrittrice giapponese
 Shōzō Shimamoto – artista giapponese
 Sumi Shimamoto – attrice e doppiatrice giapponese